Vesa Hakala (ur. 5 grudnia 1968 w Harjavalta) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego skoczka jest srebrny medal mistrzostw świata w Val di Fiemme wywalczony drużynowo. Hakala był też piąty w 41. Turnieju Czterech Skoczni.

Jego córka, Kia-Emilia Hakala, jest narciarką alpejską.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 14. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 17. miejsce (duża skocznia), 12. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1991 Val di Fiemme (ITA) – srebrny medal
 1993 Falun (SWE) – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
sezon 1989/1990: 52
sezon 1990/1991: 24
sezon 1991/1992: 45
sezon 1992/1993: 15
sezon 1993/1994: 57
sezon 1994/1995: 67

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie 
  Sapporo (16 grudnia 1990) – 3. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1991
Urodzeni w 1968